Игнащенко — фамилия. Известные носители:

 Игнащенко, Анатолий Фёдорович (1930—2011) — советский и украинский архитектор.
 Игнащенко, Оксана Анатольевна (род. 1960) — советская и украинская художница.